August Grisebach se može odnositi na:
Heinricha Augusta Rudolfa Grisebacha, njemačkog botaničara
Augusta Grisebacha, njemačkog povjesničara umjetnosti